Condado de Harlan o Harlan County puede referirse a:

Lugares en los Estados Unidos
 Condado de Harlan (Kentucky)
 Condado de Harlan (Nebraska)

Otro
 Harlan County, USA, un documental de unos mineros del condado de Kentucky y su lucha por crear un sindicato.
 El USS Harlan County (LST-1196), un buque de desembarco de tanques en la Marina de los Estados Unidos.
 Harlan County (álbum), un álbum de 1969 por el cantante y compositor estadounidense Jim Ford.